Шаракан — село в Александрово-Заводском районе Забайкальского края России. Входит в состав сельского поселения «Чиндагатайское».

География 
Село находится в юго-восточной части края, на востоке района, на реке Шаракан, на расстоянии примерно в 70 км от села Александровский Завод.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной холодной зимой и сравнительно тёплым летом. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет −22,7 °C; средняя температура самого тёплого месяца (июля) — 38 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 350—410 мм. Большая часть осадков (до 85 %) выпадает в течение тёплого сезона. Продолжительность безморозного периода составляет от 85 до 100 дней в году.

История 
Основано в 1700 году.

Шаракан входил в МО «Шаринская сельская администрация», затем в сельское поселение «Шаринское», существовавшее с 2004 по 2011 годы.

Законом Забайкальского края от 9 сентября 2011 года № 543-ЗЗК, с 1 октября 2011 года поселение «Шаринское» объединено с «Чиндагатайским», и село Шаракан вошло в поселение «Чиндагатайское».

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % от 117 чел..

Известные уроженцы, жители 
 Вишняков, Иван Федорович (1885, с. Шаракан — 10.11.1932, Чита), организатор крестьянского восстания
 Кульских, Иван Семенович (5.4.1932, с. Шаракан — 22.8.1991, Чита), хирург, организатор здравоохранения.

Инфраструктура 
В селе функционируют начальная школа, фельдшерско-акушерский пункт.

Жители заняты сельским хозяйством.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания

Ссылки 
 Дибирдеев В. И. 

Населённые пункты Александрово-Заводского района